Ангел-хранитель:

 Ангел-хранитель — ангел.

Фильмы 
 «» — югославская драма 1987 года режиссёра Горана Паскалевича.
 «» — шведская драма 1990 года.
 «Ангел-хранитель» — американский боевик 1994 года с Синтией Ротрок в главной роли.
 «Ангел-хранитель» — гонконгский боевик 1996 года.
 «» — американская фэнтезийная комедия 2001 года режиссёра Ника Кастла.
 «Ангел-хранитель» — немецкий боевик 2012 года.
 «» — шведский фильм 2010 года с Микаэлем Нюквистом в главной роли.
 «Ангел-хранитель» — канадский фильм нуар 2014 года.

Телесериалы 
 «» — колумбийский телесериал, выходивший в 2003—2004 годах.
 «Ангел-хранитель» — российско-украинский мелодраматический сериал, выходивший в 2007—2008 годах.

Музыкальные группы 
 Ангел-Хранитель — музыкальная рок-группа, образованная в 2014 году в городе Ростове-на-Дону.